

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7 
 Kochanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra 
 Kochanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Kochanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Głuchów 
 Kochanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia 
 Kochanów – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów 
 Kochanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów 
 Kochanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice

Inne:
 Kochanów – zlikwidowany przysiółek wsi Wólka Tarłowska w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Tarłów

Na Białorusi 
 Kochanów – osiedle typu miejskiego w obwodzie witebskim, w rejonie tołoczyńskim

Zobacz też 
 Kochanowo, Kochanówka, Kochany, Kochanów Wieniawski